Murakami (jap. 村上) steht für:

 Murakami (Niigata), Stadt in der japanischen Präfektur Niigata
 Murakami (Han), Lehen mit Sitz in dieser
 Murakami (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Murakami (Tennō) (926–967), japanischer Kaiser
 Murakami (Mondkrater), Mondkrater
 (3295) Murakami, Asteroid